NIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nikolai (Alaska) (Stati Uniti)
 New In Box  – Oggetto nuovo in scatola originale. Termine utilizzato soprattutto da hobbisti e collezionisti.

ko:나가사키국제TV